Cleistocactus icosagonus  es una especie de plantas de la familia Cactaceae, endémica de Ecuador y Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Loreto, San Martín y Tumbes en Perú.

Descripción
Cactus de crecimiento arbustivo, con tallos postrados o erectos de más de 60 cm de largo y unos 5 cm de diámetro. Tiene de 10 a 20 costillas con areolas muy próximas entre sí de las que surge una espina central y numerosas radiales de color amarillo dorado. Las flores tubulares de unos 8 cm de largo son de color rojo, producen un fruto amarillo de alrededor de 5 cm.

Taxonomía
Cleistocactus icosagonus fue descrita por (Kunth) F.A.C.Weber y publicado en Bulletin Mensuel de la Societe Centrale d'Agriculture, d'Horticulture et d'Acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes 44: 34. 1904.
Etimología
Ver: Cleistocactus

icosagonus: epíteto que significa "con veinte ángulos".
Sinonimia

Referencias

Enlaces externos 

http://cactiguide.com/cactus/?genus=Cleistocactus&species=icosagonus

Icosagonus
Flora de América del Sur continental
Flora de Sudamérica occidental
Flora del sur de Sudamérica
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1904
Plantas descritas por Kunth
Plantas descritas por F.A.C.Weber